Schlossklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen einige Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Schlossklinge (Blinde Rot), linkes Seitenbachtal zur Blinden Rot im Waldgewann Altes Schloss der Gemeinde Rosenberg, Ostalbkreis
 Schlossklinge (Fischbach), linkes Seitenbachtal zum Fischbach unterhalb von Keuerstadt, Gemeinde Jagstzell vom Alten Schloss auf Gemarkung von Ellwangen-Rindelbach, beide Ostalbkreis
 Schlossklinge (Pfefferklinge), rechtes Seitental zur Pfefferklinge (zum hier noch Ruitbach genannten Herrenwiesenbach, zur Zaber) unterhalb von Schloss Magenheim, Gemeinde Cleebronn, Landkreis Heilbronn

Siehe auch:
 Schlösslesklinge